Шелеховское муниципальное образование — многозначный термин.

 Шелеховское муниципальное образование — муниципальное образование в составе Шелеховского района Иркутской области.
 Шелеховское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Тайшетском районе Иркутской области России.